Сергей Анашкин:
 Анашкин, Сергей Михайлович (род. 1948) — советский и российский композитор, аранжировщик.
 Анашкин, Сергей Александрович (1961—2022) — советский и казахстанский футболист.